Aprendiendo a vivir puede referirse a las siguientes series y telenovelas televisivas:
 Aprendiendo a vivir, serie australiana de 1994.
 Aprendiendo a vivir, serie australiana de 2022.
 Aprendiendo a vivir, serie estadounidense de 1993.
 Aprendiendo a vivir, telenovela mexicana de 1984.